Йожеф:
 Йожеф — венгерская форма имени Иосиф. Имеет женские варианты - Йожефа и Йожефина.
 Йожеф, Аттила (1905—1937) — венгерский поэт.